Karl III Filip av Pfalz , född den 4 november 1661, död den 31 december 1742, var kurfurste av Pfalz från 1716 till 1742.

Biografi
Han var yngre son till Filip Vilhelm av Pfalz och yngre bror och efterträdare till Johan Vilhelm av Pfalz. Fyra av hans systrar blev gemåler till regerande monarker: Eleonora blev tysk-romersk kejsarinna (gift med kejsar Leopold I), Maria Anna blev Portugals drottning (gift med kung Peter II), Maria Anna blev Spaniens drottning (gift med kung Karl II), Dorothea Sofia blev hertiginna av Parma (gift med hertig Frans).

Dottern Elisabeth Augusta av Pfalz (1693–1728) var det enda av hans barn som uppnådde vuxen ålder. Hon blev mormor till Maximilian I Josef av Bayern som kom av ärva såväl Kurfurstendömet Pfalz och Kurfurstendömet Bayern och efter Napoleonkrigen och Tysk-romerska rikets upplösning blev Bayerns kung.

Han var ättling till kung Kristian II av Danmark, Norge och Sverige, genom dotter Kristina (Karl III Filips farmors mormor) och själv en förfader till den svenska drottningen Josefina, dotterdotter till Maximilian I Josef.

Antavla

Referenser
 Alexander Schweickert: Kurpfalz. Kohlhammer, Stuttgart 1997, .

Noter

Externa länkar

Kurfurstar av Pfalz
Huset Wittelsbach
Personer i Tyskland under 1700-talet
Födda 1661 
Avlidna 1742
Män